Ива́н Андро́ников (Андро́нников): Андроников, Иван Александрович (1867 — не ранее 1928) — чиновник и церковный деятель, статский советник, тобольский краевед.
 Андроников, Иван Малхазович (1798—1868) — генерал от кавалерии, герой Кавказской и Крымской войн.